Наши́д Исла́мского Эмира́та Афганиста́н (, ), или «Э́то дом хра́брых» (, ) — после падения Исламской Республики Афганистан в августе 2021 года, является де-факто гимном провозглашённого на территории страны Афганистан движением «Талибан» Исламского Эмирата Афганистан. Является наши́дом — мусульманским песнопением, традиционно исполняемым исключительно мужским вокалом соло или хором без сопровождения музыкальных инструментов и музыки вообще. Таким образом, Афганистан является единственной страной, гимн которой не имеет мелодию и исполняется исключительно а капелла, так как движение «Талибан», правящий Афганистаном, считает музыку, музыкальные инструменты и пение под музыку хара́мом. Нашид «Это дом храбрых» написан и исполняется на языке пушту́, хотя имеется перевод и на язык дари́, являющийся языком межнационального общения и вторым официальным языком на территории Афганистана. «Это дом храбрых» является восьмым по счёту гимном в истории Афганистана.

Нашид «Это дом храбрых» стал широко известен с конца 1990-х годов, когда он начал звучать перед агитационными, пропагандистскими и информационными радио и видео передачами и заявлениями движения «Талибан», в том числе по радиостанции «Голос шариата» — одного из главных СМИ движения. Тогда провозглашённый движением «Талибан» первый «Исламский Эмират Афганистан» не имел собственного гимна из-за полного запрета музыки движением на территории Афганистана. Впоследствии данный нашид стал своего рода одним из символом движения. В частности, в 2013 году, когда движение «Талибан» открывало свой политический офис в столице Катара Дохе, во время церемонии поднятия белого флага движения с Шахадой звучал именно нашид «Это дом храбрых». Предположительно, автором данного нашида является само движение «Талибан». Наиболее распространённой и популярной аудиозаписью нашида «Это дом храбрых» является версия с голосом Муллы́ Факи́ра Мухамма́да Дарви́ша, являющегося популярным мунши́дом (исполнителем нашидов) движения.

Текст гимна

История

1992—2006 

В 1992 году, после образования Исламского Государства Афганистан, в качестве гимна страны использовалась песня под названием «Крепость ислама, сердце Азии», которую написал в 1919 году Устад Касим. Гимн был на языке дари — афганский вариант и смесь таджикского и персидского языков.

В конце 1990-х годов, начиная с 1996 года большую часть территории Афганистана стало занимать движение Талибан, которое пришло к власти и основало своё государство — Исламский Эмират Афганистан. Придя к власти первый раз, талибы запретили абсолютно все атрибуты современной цивилизации, в том числе музыку, и даже гимн страны, несмотря на ярко выраженное исламистское содержание гимна. Талибы фактически правили Афганистаном до 2001 года, и фактически с середины 1990-х годов и вплоть до 2001 года у Афганистана не было своего гимна, и столько лет гимн не звучал в стране. Несмотря на это, гимн «Крепость ислама, сердце Азии» де-юре существовал. В 2001 году власть талибов пала, и в 2002 году гимн «Крепость ислама, сердце Азии» был восстановлен временным правительством Афганистана. Данный гимн являлся официальным гимном страны вплоть до мая 2006 года, до принятия нового гимна Исламской Республики Афганистан.

2006—2021 

Данный гимн был принят в мае 2006 года Лойя-джиргой и упразднён в августе 2021 года после захвата большей части страны талибами. Это шестой по счёту гимн в истории Афганистана.
Согласно 20-й статье Конституции Исламской Республики Афганистан, «Национальный гимн Афганистана должен быть на языке пушту, содержать такбир, а также перечислять народности, населяющие Афганистан». Автором слов гимна является известный пуштунский поэт Абдул Бари Джахани, а автором музыки — известный афганский композитор Бабрак Васса. Сам Джахани выразил озабоченность, что требования, содержащиеся в Конституции, могут привести к этническому расколу, и что произнесение слов «Аллаху Акбар» под музыку неуместно.

Примечания

Ссылки 
Записи гимна Исламской Республики Афганистан находятся на нескольких сайтах:
 Сайт Президента Афганистана до 2021
 Посольство Афганистана в США, на сайте доступна инструментальная и вокальная версия гимна

Государственные символы Афганистана
Афганистан
Гимны Афганистана
Песни 2006 года
Музыка Афганистана